Чемпиона́т Optibet Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2022 го́да () — 54-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 11 марта по 12 ноября 2022 года. Этот сезон стал 48-м под названием «Высшая лига», а также 31-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

1 «Спартак» отказался от участия в 2023 году; «Супер Нова» сохранила место в Высшей лиге.

Позиции по турам 
Примечание: Место, занимаемое командой, сыгравшей меньше матчей, чем соперники, подчёркнуто.

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона 

1 Решением комиссии ЛФФ по апелляцими результат матча «Метта» — «Ауда» (0:2) был аннулирован, «Ауде» засчитано техническое поражение из-за участия в матче незаявленного игрока Рендийса Шибаса.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Переходные матчи 

|}

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2022
 Вторая лига Латвии по футболу 2022
 Третья лига Латвии по футболу 2022
 Кубок Латвии по футболу 2022
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2022

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига» 
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2022
Футбол в Латвии в 2022 году
Латвия